Plaats in Indonesië
 Alas Malang (Panarukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Alas Malang (Singojuruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java